un pesce ciprinide del genere Epalzeorhynchos, in particolare Epalzeorhynchos kalopterus
 un pipistrello del genere Pteropus o di altri generi della famiglia degli Pteropodidi
 Grande volpe volante
 Volpe volante di Panay
 Volpe volante siamese
 volpe volante dell'Ammiragliato

Pagine correlate 

 Volpe